Tomáš Havránek je jméno a příjmení, které má více nositelů:

 Tomáš Havránek (ekonom) (* 1985) – český ekonom
 Tomáš Havránek (plavec) (* 1994) – český rekordman 
 Tomáš Havránek (lední hokejista) (* 1998) – český lední hokejista hrající na pozici útočníka